Розияхон Муминова (, ; 1918 — 1988) — артистка Ошского Государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бобура, народная артистка Кыргызстана, внесла большой вклад в развитие культуры и танцевального искусства Кыргызстана. Была избрана депутатом Ошского областного и городского советов.

Биография 
Розияхон Муминова родилась 16 февраля 1918 года в городе Ош, по нации узбечка. С юных лет занималась художественной самодеятельностью. Молодую, талантливую танцовщицу в 14 лет (начала трудовую деятельность в 1932 году) зачисляют артисткой Ошского узбекского музыкального театра.

Более полувека она проработала в театре, где подготовила более 100 танцев. Высокую оценку общественности получили: «Андижанская полька», «Муножот», «Тановар», «Таджикский танец», «Дилбар», «Занг», «Феруза», «Данача», «Кыргыз бийи», «Кыздарай», «Айчурок», индийские, арабские, татарские и уйгурские танцы. «Андижанская полька» вошла в золотой фонд танцевального искусства. В 40-70 годах она сыграла очень много ролей, как ведущая актриса, такие как: «Рустам» Киммат, «Буран» Кумушай, «Бай и батрак» Жамила, «Смерть оккупантам» Оксана. В 1939 году на декаде кыргызского искусства и литературы в городе Москва она участвовала своими танцами как «Ганжи», «Гул». За вклад в развитие театрального искусства в 1939 году ей одной из первых было присвоено звание Заслуженной артистки Киргизской ССР, она была удостоена ордена Трудового Красного знамени. В 1940 году творческий коллектив гастролировал в городе Фрунзе, где известная танцовщица показала своё мастерство, в этом же году ей было присвоено почётное звание Народной артистки Киргизской ССР. Свой богатый опыт в танцевальном искусстве она передавала молодым артистам.

С 1982 года работала главным балетмейстером театра. Талантливая артистка была награждена двумя орденами «Знак почёта», медалями, почётными грамотами Верховного Совета Киргизии, нагрудными знаками. Р. Муминова принимала активное участие в общественной жизни республики, несколько раз была избрана депутатом Ошского областного и городского Советов.

Умерла 16 сентября 1988 года в городе Ош. Одна из центральных улиц города Ош названа её именем.

Театральные работы 
 «Рустам» — Киммат
 «Буран» — Кумушай
 «Бай и батрак» — Жамила
 «Смерть оккупантам» — Оксана

Танцевальные работы 
«Андижанская полька», «Муножот», «Тановар», «Таджикский танец», «Дилбар», «Занг», «Феруза», «Данача», «Кыргыз бийи», «Кыздарай», «Айчурок», «Ганжи», «Гул» и другие.

Награды 
 Народная артистка Киргизской ССР (1940 год)
 Орден Трудового Красного Знамени (1939 год)
 Орден Знак Почёта — дважды
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
 Почётная грамота Министерства культуры Киргизской ССР

Литература 
 
 
  ББК 92я2 .
   
  
 
  Мат-лы к декаде кирг. искусства в Москве. 1939 г.
 
 
 
  −16 с.: ил.; 20 см.
  −20 с.: ил.; 20 см.
 
  21 см, ББК 85.4. ,  и 
  
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и

См. также 
 Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
 Мадазимов, Рахмонберди
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич
 Рахмонов, Журахон Рахмонбердиевич
 Султанов, Балтыходжа Султанович

Примечания

Ссылки 
 Розияхон Муминова биография
 Розияхон Муминова
 Исторические личности Розияхон Муминова
 Личности, которые меняли мир
 Становление и развитие музыкально-драматического искусства Киргизии в первой половине XX в.

Персоналии:Ошский узбекский академический театр
Театр имени Бабура
Члены КПСС
Народные артисты Киргизской ССР
Депутаты Ошского областного совета
Депутаты Ошского городского совета